VI Demo Tulku Dziampel Geleg Gjaco
VII Demo Tulku Ngałang Lobsang Tubten Dżigme Gjaco
IX Demo Tulku Trinlej Rabgje